Milking the Stars: A Re-Imagining of Last Patrol () — десятый студийный альбом американской стоунер-рок-группы Monster Magnet. Релиз пластинки состоялся 14 ноября 2014 года в Европе, 17 ноября в Великобритании и 18 ноября в США и Канаде.

Запись 
По словам лидера группы Дэйва Вайндорфа Milking the Stars: A Re-Imagining of Last Patrol представляет собой переработанную версию предыдущего студийного альбома Monster Magnet Last Patrol. Музыканты описали свою новую работу, как «странноватая атмосфера 1960-х». Вайндорф также сообщил, что Milking the Stars: A Re-Imagining of Last Patrol нельзя назвать строго альбомом ремиксов, так как на пластинке ещё будут представлены четыре новые композиции и два концертных трека, которые были исполнены во время выступления в Ancienne Belgique в Брюсселе. В записи этих концертных композиций принимал участие новый участник группы — басист Крис Коснайк.

Список композиций

Участники записи 
Monster Magnet
 Дэйв Вайндорф — вокал, гитара, клавишные, продюсирование
 Гаррет Свинни — гитара, ситара
 Фил Кайвано — гитара, бас-гитара
 Крис Коснайк — бас-гитара
 Боб Пантелла — барабаны, перкуссия

Другой персонал
 Ким Боллард, Мэтт Форман — орган
 Джо Барреси — сведение
 Дэйв Коллинс — мастеринг
 Джо Демаио — ассистент
 Райан Кларк, Джон Самроу — дизайн

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Monster Magnet

Альбомы стоунер-рока
Альбомы психоделического рока
Альбомы Monster Magnet
Концептуальные альбомы
Альбомы Napalm Records